Оле́г Влади́мирович Ко́старев (род. 25 апреля 1986, Глазов, Удмуртская АССР, СССР) — русский радикальный неонацист, террорист, член террористической организации «СПАС» Николая Королёва. 21 августа 2006 года с соучастниками устроил взрыв на Черкизовском рынке. В 2008 году приговорён к пожизненному лишению свободы.

Биография 
Олег Владимирович Костарев родился 25 апреля 1986 года в городе Глазове Удмуртской АССР. Отец Владимир Валерьевич Костарев — директор глазовского «Водоканала» и депутат муниципального образования «Кожильское» Глазовского района Удмуртии, мать Галина Васильевна Костарева — преподаватель физико-математического лицея.

Учился в физико-математическом лицее, проявлял интерес к пиротехнике, в 7-м классе начал заниматься в стрелковом тире, обучался ножевому бою, каратэ, боксу, кикбоксингу, ушу. Увлекался компьютерными играми. В 2003 году поступил в Москве в РХТУ.

В ноябре 2004 года познакомился с Александром Коловратом, с начала 2005 года участвовал на стороне молодёжных нацистских группировок в драках с антифашистами и нерусскими в Москве. В начале февраля 2006 года через Александра Коловрата познакомился с Николаем Королёвым и вступил в «СПАС». С июня 2006 года был привлечён как химик, имеющий доступ к радиоактивным материалам, в отряд взрывников, назначен «заместителем по террористической деятельности». 21 августа 2006 года арестован по делу о взрыве на Черкизовском рынке. 15 мая 2008 года вместе с Королёвым и несколькими соучастниками приговорён к пожизненному лишению свободы.

С 30 апреля 2009 года Олег Костарев отбывает наказание в колонии ИК-6 Оренбургской области «Чёрный дельфин».

10 апреля 2012 года вместе с Николаем Королёвым Московским городским судом дополнительно приговорён к 15 годам лишения свободы за убийство в 2006 году гражданина Китая Ли Чживэя. 12 июля того же года Верховный Суд Российской Федерации оставил новый приговор Королёву и Костареву в силе.

В массовой культуре 
 Документальный фильм «Террористы с Черкизовского рынка» из цикла Вахтанга Микеладзе «Пожизненно лишённые свободы».

Примечания

Ссылки 
 Мосгорсуд вынес приговор по делу о взрыве на Черкизовском рынке // РИА Новости, 15.05.2008
 Олег Владимирович Костарев
 Чёрный дельфин. Пожизненное заключение
 «Необыкновенный фашизм»

Студенты Российского химико-технологического университета
Неонацисты России
Террористы России
Убийцы России
Убийцы детей
Заключённые ИК-6 «Чёрный дельфин»
Преступники Москвы
Персоналии:Расизм в России